Максимилано Николас «Макси» Моралес (; 27 февраля 1987, Гранадеро-Байгоррия, Санта-Фе, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник аргентинского клуба «Расинг».

Карьера 
В августе 2007 года перешёл в ФК «Москва». В феврале 2008 года был отдан обратно в аренду в «Расинг» (Авельянеда). В 2009 году на тех же правах оказался в клубе «Велес Сарсфилд». В июле 2011 года перешёл в итальянский клуб «Аталанта».

15 февраля 2017 года Моралес перешёл в клуб MLS «Нью-Йорк Сити», подписав трёхлетний контракт по правилу назначенного игрока. В главной лиге США дебютировал 5 марта 2017 года в матче первого тура сезона против «Орландо Сити». 12 марта 2017 года в матче против «Ди Си Юнайтед» забил свой первый гол в MLS. В трёх матчах июня 2019 года забил три гола и отдал шесть голевых передач, за что был назван игроком месяца в MLS. По итогам сезона 2019, в котором отдал 20 голевых передач, став лучшим ассистентом лиги, был включён в символическую сборную MLS.

16 марта 2011 года дебютировал в сборной Аргентины в товарищеском матче против Венесуэлы (4:1).

Достижения 
 Командные
 Чемпион Аргентины (2): Кл. 2009, Кл. 2011
 Чемпион мира среди молодёжных команд (U20) (1): 2007

 Личные
 Обладатель Серебряного мяча чемпионата мира среди молодёжных команд (до 20 лет): 2007
 Обладатель Бронзовой бутсы чемпионата мира среди молодёжных команд (до 20 лет): 2007 (4 гола)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте futbolxxi.com
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»